Greiter ist der Familienname folgender Personen:
 Elias Greuter der Ältere (1565/1570–1646), bayerischer Maler der Barockzeit

 Hans Jacob Greiter (vor 1605–nach 1634), Südtiroler Maler
 Johann Michael Greiter (um 1735–1786), österreichischer Maler
 Matthias Greitter (um 1495–1550), Geistlicher, Kantor und Komponist

Siehe auch:
 Greither
 Greider
 Kreiter
 Kreider
 Greuter